Пенье () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Буш-дю-Рон, округ Экс-ан-Прованс, кантон Тре.

Площадь коммуны — 24,76 км², население — 2956 человек (2006) с тенденцией к стабилизации: 2974 человека (2012), плотность населения — 120,1 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло 2966 человек, а в 2012 году — 2974 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1949 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1441 были экономически активными, 508 — неактивными (показатель активности 73,9 %, в 1999 году — 70,2 %). Из 1441 активных трудоспособных жителей работали 1309 человек (664 мужчины и 645 женщин), 132 числились безработными (62 мужчины и 70 женщин). Среди 508 трудоспособных неактивных граждан 142 были учениками либо студентами, 213 — пенсионерами, а ещё 153 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 1219 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 2923,5 человека. При этом медиана доходов составила 24 тысячи 589 евро на одного налогоплательщика.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт мэрии коммуны Пенье